Абегян Манук Хачатурович (1865–1944) — вірменський філолог, академік АН Вірменської РСР.
 Абегян Мгер Манукович (1909–1978) — вірменський художник.